Le mardi  est le 198 jour de l'année 1838.

Décès 
 Joseph Augustin Delesalle (né le ), général français
 Pierre Charles Petou-Desnoyers (né le ), général de brigade français du Premier Empire

Voir aussi 
 17 juillet et juillet 1838